Бозон II (ок. 949 — после 965/967) — граф Арля.
 Бозон II (ум. 1010) — граф де Ла Марш с 988 года.